Slovo kolona (z lat. columna, sloup, sloupec) má několik významů:

obecné
 kolona – řada vozidel, například v dopravní zácpě, při přesunu vojska a pod.
 kolona – slavnostní závěrečná hodina tanečního kurzu pořádaného především pro středoškolské studenty, synonymem je výraz věneček
 útočná kolona – uspořádání vojáků v bitvě tak, aby se útočící síla soustředila do jednoho místa, tam získala převahu a rozrušila bránící se šiky; tento způsob narušení lineární taktiky se často používal během napoleonských válek
 pátá kolona – nepřátelská agentura ve vlastní zemi

historie
 Colonové z Felzu – panský rod německého původu, který se usídlil v Čechách a ve Slezsku

kultura
 Pátá kolona (divadelní hra) – divadelní hra Ernesta Hemingwaye 

 technika
 kolona (chemie) – vysoká válcová nádoba používaná v chemickém inženýrství
 roura (Unix) – v informatice propojení vstupů a výstupů více příkazů na příkazovém řádku v unixovém shellu
 roura (software) – obecný popis propojení programů v informatice
 trubka (rozcestník) – různé významy slova trubka, které v informatice také označuje kolonu
 fronta (programování) – v programování abstraktní datový typ typu FIFO (z anglického First In, First Out, česky „první dovnitř, první ven“)

Externí odkazy